Pioneer Award kann sich beziehen auf:

 einen Preis der Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, siehe GLAAD Media Award#Pioneer Award
 einen Preis der Science Fiction Research Association (SFRA), siehe SFRA Award#Pioneer Award
 eine Preis der britischen Association of Independent Music (AIM)